Mycospongia är ett släkte av svampar. Mycospongia ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mycospongia